Praet ou Van Praet est un nom propre d'origine néerlandaise ou flamande.

Patronyme 

 Dennis Praet (1994-), joueur international belge de football ;
 Jean-Paul Praet (1955-), athlète belge ;
 Joseph Van Praet (1754-1837), bibliothécaire et savant français originaire de Flandre ;
 Jules Van Praet (1806-1887), personnalité politique belge ;
 Louis de Praet (1488-1555), diplomate et homme d'État au service de Charles Quint ;
 Michel Van Praët (1949-), muséologue français ;
 Peter Praet (1949-), économiste belge.

Toponyme 

 Adolfo Van Praet, localité rurale d'Argentine ;
 pont Van Praet, pont de Bruxelles, au dessus du canal maritime de Bruxelles à l'Escaut.